Maristela Basso (Porto Alegre, 28 de maio de 1960) é uma advogada brasileira, professora livre-docente de Direito Internacional da Faculdade de Direito da USP e professora na academia da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI).

Em São Paulo, foi consultora de Luis Olavo Baptista Advogados e sócia de Tozzini Freire Advogados. Fundou o escritório Maristela Basso - Advogados. Atualmente, é sócia-diretora do escritório Nelson Wilians & Advogados Associados.

Maristela Basso também é árbitra e integra a lista de árbitros brasileiros do Sistema de Solução de Controvérsias do Mercosul e do Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara Brasil-Canadá (CAM/CCBC), onde também exerce o cargo de vice-presidente.

Biografia 
Maristela Basso formou-se em 1982 pela Universidade do Vale do Sinos.

Em 2013, Basso foi contratada pela pela torcida organizada do Corinthians, a Gaviões da Fiel, para defender os 12 brasileiros presos em Oruro, acusados de matar o torcedor boliviano Kevin Beltran Espada, no jogo entre Corinthians e San José, na Bolívia. O escritório de Basso acabou dispensado do caso e os torcedores passaram a ser representados por dois advogados bolivianos em Oruro.

A professora sofreu críticas devido a sua declaração sobre a importância da Bolívia para o Brasil no Jornal da Cultura, provocando polêmica nas redes sociais e levantando acusações de xenofobia.

É comentarista do Jornal da Cultura da TV Cultura

Obras literárias 
 2013. Curso de Direito Internacional Privado. Editora Atlas. 414 páginas. ISBN 9788522478170.
 2011. Propriedade Intelectual e Importação Paralela. Editora Atlas. 256 páginas. ISBN 9788522462537.
 2009. Direito Internacional Privado. Editora Atlas. 500 páginas. ISBN 9788522454631.
 2007. Mercosul - Mercosur: estudos em homenagem a Fernando Henrique Cardoso. Editora Atlas. 678 páginas. ISBN 9788522449101.
 2007. Propriedade Intelectual: Legislação e Tratados Internacionais. Editora Atlas. 642 páginas. ISBN 9788522447305.

Advogados do Rio Grande do Sul
Professores da Universidade de São Paulo
Naturais de Porto Alegre
Alunos da Universidade do Vale do Rio dos Sinos
Advogadas do Brasil